Boško Petrović (1911-1937), aviador yugoslavo participante en la Guerra Civil Española.
 Boško Petrović (1915-2001), escritor y académico serbio.
 Boško Petrović (1935-2011), músico croata.